Фош () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Тулузи, 14 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 301 особи у працездатному віці (15-64 років) 221 була активна, 80 — неактивні (показник активності 73,4 %, у 1999 році було 68,1 %). З 221 активної працювало 208 осіб (115 чоловіків та 93 жінки), безробітних було 13 (3 чоловіки та 10 жінок). Серед 80 неактивних 27 осіб було учнями чи студентами, 26 — пенсіонерами, 27 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 187 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 507,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Фош на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн